Dichromadora är ett släkte av rundmaskar. Dichromadora ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Dichromadora